Candyman o Candy Man, literalmente hombre dulce, es un término anglosajón para referirse a un vendedor de dulces callejero o un término slang que significa "vendedor de drogas", el cual fue usado comúnmente en los años '80. También puede referirse a:

Música

Álbum 
 Candyman, álbum de Steve Lukather.

Canciones 
 Candyman, canción de Christina Aguilera.
 Lollipop (Candyman), canción del grupo danés-noruego Aqua.
 Candyman, canción de Grateful Dead.
 Candyman, canción de Siouxsie and the banshees.

Cantantes 
 Candyman, rapero estadounidense.
 Candyman, artista de reguetón cubano.

Películas 
 Candyman, película de terror de 1992 con Virginia Madsen y Tony Todd, basada en la novela homónima de Clive Barker.
 Candyman: Farewell to the Flesh, secuela de la película de 1992.
 Candyman 3: Day of the Dead, tercer largometraje de la saga.
 Candyman, película de 2021.